Дача Георга Месмахера («Жёлтая дача») — деревянный особняк Георга Егоровича Месмахера на территории Шуваловского парка, построенный в 1902 году по проекту его брата, архитектора Максимилиана Месмахера. Является единственной сохранившейся без изменений деревянной постройкой Месмахера.

История 
Жёлтую дачу построил архитектор Максимилиан Месмахер для своего брата Георга. Последний был преуспевающим петербургским юристом и служил в Центральном училище технического рисования барона Штиглица. Максимилиан Егорович начал проектировку дачи в конце 1870-х, однако закончилось строительство только в 1902 году. Договор аренды на землю от 1899-го указывает, что Георг Месмахер платил 250 рублей за участок ежегодно.

Г-образный в плане особняк на высоком цоколе лицевым фасадом обращён к парку. Площадь здания составляет 413,5 м2, земельного участка — 359 м2. Архитектурная композиция отличается особой выразительностью: дача полна неожиданных ракурсов, разновеликих элементов оформления и при этом гармонично вписана в ландшафт. Необычен трёхгранный балкон второго этажа. По всему периметру проходит декоративный фриз, окна, эркеры и консоли отделаны накладными деталями. Дерево на фасадах было окрашено в оттенок светлой охры, поэтому дача получила прозвище «Жёлтая».

На северо-восточной башенке находится вензель с инициалами владельца GM и год постройки — 1902. Хотя к тому моменту оба брата Месмахер находились за границей, Максимилиан продолжал удалённо работать над своими проектами в России и планировал вернуться в страну, так как его держали неоконченные судебные тяжбы с императорской семьёй по поводу невыплаченных гонораров.

Современность 
С 1948 года весь Шуваловский парк, в том числе и дача Месмахера, находился в собственности НИИ токов высокой частоты имени Володина.

В 2010-х собственник получил несколько штрафов от КГИОП за нарушение условий охранного обязательства. К 2018 году здание находилось в аварийном состоянии, просели капитальные стены, сгнили балки, начала разрушаться кирпичная кладка. Весной год произошло частичное обрушение кровли и фасада. После жалобы КГИОП в 2019 году по решению суда собственник был оштрафован на 1,4 млн рублей и получил предписание профинансировать восстановительные работы.

В 2020 году на государственном аукционе особняк за 5,63 млн рублей выкупило частное лицо. Новый собственник заявил, что после реставрации планирует создать на даче общественное пространство. По состоянию на декабрь 2021 года, работы по консервации или восстановлению не начались. К 2022 году состояние памятника ухудшилось, КГИОП подал иск с требованием обязать собственника провести консервацию памятника и успешно его выиграл .

Ссылки 
 Видеорепортаж канала НТВ о даче Месмахера

Примечания

Литература 
 
 
 

Месмахера
Парголово
Неоготическая архитектура России
Деревянный модерн
Здания и сооружения, построенные в 1902 году в Санкт-Петербурге
Здания и сооружения Выборгского района (Санкт-Петербург)‎